El topónimo Boada puede hacer referencia a:

Boada, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
Boada de Campos, un municipio español de la provincia de Palencia, en Castilla y León.
Boada, una pedanía española del municipio de Vilanova de Meyá, en la provincia de Lérida, Cataluña.
La Boada, una pedanía española del municipio de Las Presas, en la provincia de Gerona, Cataluña.
Boada de Villadiego, una pedanía española del municipio de Villadiego, en la provincia de Burgos, Castilla y León.
Boada de Roa, una pedanía española del municipio de Pedrosa de Duero, en la provincia de Burgos, Castilla y León.
San Julián de Boada, una aldea española del municipio de Palau-sator, en la provincia de Gerona, Cataluña.